Beograd steht für:

 Belgrad, serbischer Name der Stadt
 (1517) Beograd, nach der serbischen Stadt benannter Asteroid
 Beograd-Klasse, ein Klasse von drei Zerstörern der Königlich Jugoslawischen Marine

Siehe auch:
 Belgrade